Градиште — южнославянский топоним.

Болгария 
 Градиште — село, Габровская область.
 Градиште — село, Плевенская область.
 Градиште — село, Шуменская область.

Молдавия 
 Градиште — село в Чимишлийском районе.

Сербия 
 Градиште — населённый пункт в общине Бела-Паланка.
 Градиште — населённый пункт в общине Власотинце.
 Градиште — населённый пункт в общине Мерошина.
 Градиште — населённый пункт в городском поселении Пирот.

Хорватия 
 Градиште — село в общине Кутево (Пожежско-Славонская жупания).
 Градиште — город в Вуковарско-Сремской жупании, центр одноимённой общины.
 Градиште — община с центром в городе Градиште.

Черногория 
 Градиште — монастырь в муниципалитете Будвы.

Чехия 
 Градиште — муниципалитет в Среднечешском крае, в районе Бенешов.
 Градиште — муниципалитет в Пльзеньском крае, в районе Рокицани.